Ryan Hartman (né le  à West Dundee, dans l'Illinois, aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Ryan Hartman débute en 2010 en USHL avec la United States National Development Team. En vue du repêchage, il rejoint en 2012 la LHO en jouant pour les Whalers de Plymouth. Il est sélectionné à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2013 par les Blackhawks de Chicago.

Le , il est échangé aux Predators de Nashville avec un choix de cinquième tour en 2018 contre Victor Ejdsell et des choix de premier et quatrième tours pour 2018.

Le , il est cédé aux Flyers de Philadelphie avec un choix conditionnel de  tour en 2020 en retour de Wayne Simmonds.

Le , il passe aux Stars de Dallas en retour de l'attaquant Tyler Pitlick. Il ne reçoit toutefois pas d'offre qualificative des Stars et devient joueur autonome sans compensation. 

Le , il signe un contrat de deux ans avec le Wild du Minnesota.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2010-2011|| United States National Development Team || USHL|| 35|| 12|| 8|| 20|| 59|| 2|| 1|| 0|| 1|| 17
|-
|2011-2012|| United States National Development Team || USHL|| 24|| 7|| 9|| 16|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Whalers de Plymouth || LHO|| 56|| 23|| 37|| 60|| 120|| 9|| 4|| 2|| 6|| 16
|-
|2013-2014|| Whalers de Plymouth || LHO|| 52|| 25|| 28|| 53|| 91|| 5|| 0|| 4|| 4|| 8
|-
|2013-2014|| IceHogs de Rockford|| LAH|| 9|| 3|| 4|| 7|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| IceHogs de Rockford|| LAH|| 69|| 13|| 24|| 37|| 120|| 8|| 2|| 1|| 3|| 8
|-
|2014-2015|| Blackhawks de Chicago || LNH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || IceHogs de Rockford || LAH || 61 || 15 || 20 || 35 || 129 || 3 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2015-2016 || Blackhawks de Chicago || LNH || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Blackhawks de Chicago || LNH || 76 || 19 || 12 || 31 || 70 || 4 || 0 || 0 || 0 || 14
|-
| 2017-2018 || Blackhawks de Chicago || LNH || 57 || 8|| 17 || 25 || 58 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Predators de Nashville || LNH || 21 ||3 || 3 ||6|| 14|| 9 || 2 || 1 ||3|| 10
|-
| 2018-2019 || Predators de Nashville || LNH || 64 || 10|| 10 || 20 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Flyers de Philadelphie || LNH || 19|| 2 || 4 || 6 || 30 || - || - || - || - ||-
|-
| 2019-2020 || Wild du Minnesota || LNH || 69 || 9 || 11 || 20 || 69 || 4 || 0 || 0 || 0 || 9
|-
| 2020-2021 || Wild du Minnesota || LNH || 51 || 7 || 15 || 22 || 33 || 7 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2021-2022 || Wild du Minnesota  || LNH || 82 || 34 || 31 || 65 || 95 || 6 || 0 || 5 || 5 || 2
|-

| 447 || 92 || 104 || 196 || 415 || 30 || 4 || 6 || 10 || 37

Au niveau international 

|-
| 2012 || align=left| États-Unis U18 || align="left"|Championnat du monde -18 ans || 6 || 2 || 4 || 6 || 22 || align="left"| Médaille d'or
|-
| 2013 || align=left| États-Unis U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 7 || 2 || 1 || 3 || 16 || align="left"| Médaille d'or
|-
| 2014 || align=left| États-Unis U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 5 || 2 || 2 || 4 || 4 || align="left"| place

Notes et références 

Naissance en septembre 1994
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Whalers de Plymouth
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur du Wild du Minnesota